Bratuhhina ist der Familienname folgender Personen:

 Natalja Bratuhhina (* 1987), estnische Beachvolleyballspielerin
 Polina Bratuhhina-Pitou (* 1987), estnische Beachvolleyballspielerin